Józefków bezeichnet Dörfer in Polen:
 Józefków (Gostynin), Dorf der Gmina Gostynin in der Woiwodschaft Masowien
 Józefków (Namysłów), Dorf der Gmina Namysłów in der Woiwodschaft Opole
 Józefków (Szczawin Kościelny), Dorf der Gmina Szczawin Kościelny in der Woiwodschaft Masowien
 Józefków (Zawichost), Dorf der Gmina Zawichost in der Woiwodschaft Heiligkreuz